Barclays Dubai Tennis Championships 2010 (kobiety)
 Barclays Dubai Tennis Championships 2010 (mężczyźni)